El nombre de José Aparicio puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Aparicio (1773-1838). Pintor español.
 José Aparicio Pérez (nacido en 1943). Historiador español.